Ernst Westphal ist der Name folgender Personen:

* Ernst Westphal (Bildhauer) (1851–1926), deutscher Bildhauer
 Ernst Westphal (Richter) (1871–1949), deutscher Jurist und Richter 
 Ernst Westphal (Politiker), deutscher Politiker, Mitglied der Lübecker Bürgerschaft 
 Ernst Christian Westphal (1737–1792), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ernst Joachim Westphal (1700–1759), deutscher Jurist und Politiker
 Ernst Moritz Heinrich Westphal (1857–1935), deutscher Generalmajor
 Ernst Oswald Johannes Westphal (1919–1990), südafrikanischer Linguist